Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 375.
 Interstate 375 en Floride 
 Interstate 375 au Michigan

Voir aussi